Но́гино — село в Первомайском районе Алтайского края России. Входит в состав Акуловского сельсовета.

История 
В связи с многочисленными административно-территориальными изменениями на территории Алтайского края, деревня неоднократно меняла территориальную принадлежность. Деревня Ногина входила в состав Краюшкинского района Барнаульского округа.

Исторические сведения о деревне Ногино: по Списку населенных пунктов Алтайского края историка Юрия Булыгина, впервые деревня упоминается в официальных документах в 1759 году.

По Списку населенных мест Томской губернии 1859 года деревня Ногина насчитывала 13 дворов, 28 мужчин и 34 женщины.

В Списке населенных мест Томской губернии 1911 года указывается, деревня Ногина Талицкой волости на Чумыше: 93 двора, 252 мужчины и 241 женщина, есть 1 хлебозапасный общественный магазин и мелочная лавка.

Согласно Списку населенных мест Сибирского края за 1928 год, село Ногино относится к Белоярскому району, в нём 150 хозяйств, 768 жителей, есть сельский совет, школа первой ступени.

Ногино относилось к Думческому приходу, в селе в 1856 году была построена церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая (перестроена в 1911).

Несколько лет назад в один из паводков часть деревни буквально смыло водами Чумыша, но часть домов сохранилась. Кто смог, перебрался повыше, большая часть жителей разъехалась. Сегодня в селе проживают всего три человека.

География 
Село находится у реки Чумыш на границе с Залесовским районом.

 Климат

Климат континентальный. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160—170 дней, абсолютный минимум температуры воздуха достигает −50 °C. Средняя температура января −19,9 °C, июля — +19 °C. Безморозный период длится 110—115 дней, абсолютный максимум температуры воздуха достигает +33-35 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 420 мм.

Население 

 Инфраструктура

В селе всего двое жителей, почтовое отделение, обслуживающие село Ногино, находится в соседнем селе Акулово.

 Транспорт

Село соединяет с районным и областным центром федеральная автомагистраль Р-256 Чуйский тракт (Новосибирск—Бийск—Монголия) и сеть региональных автодорог.

Ближайшая железнодорожная станция Алтайская находится в городе Новоалтайск.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)